Havasi Dániel (Pécs, 1995. május 17. –) magyar labdarúgó, a Magyarbólyi LE csatára.

Források 
Havasi Dániel adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Dunaújváros PASE labdarúgói
Pécsi sportolók